Mario Kart 2 peut faire référence à :

Mario Kart 64 (N64, 1996)
Mario Kart Arcade GP 2 (Arcade, 2007)